18. századi születésűek
 Nagy József (1753–1810) szombathelyi prépost-kanonok
 Nagy József (1757–1843) ferences szerzetes, tábori lelkész
 Nagy József (1788–1864) református lelkész

 19. századi születésűek
 Nagy József (1818–1892) orvos, az MTA tagja
 Nagy József (1820–1884) nevelő
 Nagy József (1820–1894) szolgabíró
 Nagy József (1832–1909) zenepedagógus, zeneszerző
 Nagy József (1861–?) színész
 Nagy József (1862–?) tanító
 Nagy József (1881–1952) atléta, futó
 Nagy József (1892–1963) labdarúgó (MTK), edző (Svédország)

 20. századi születésűek
 Nagy József (1901–1984) újságíró, lapszerkesztő
 Nagy József (1907–2003) egyházi író
 Nagy József (1908–1979) statikus
 Nagy József (1915–1985) baptista lelkész, teológus
 Nagy József (1921–1969) vajdasági magyar politikus
 Nagy József (1926–2002) labdarúgó (Újpesti TE)
 Nagy József (1926–2013) szlovákiai magyar festőművész
 Nagy József (1926–2018) Kossuth-díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár
 Nagy József (1927–1974) röplabdázó, röplabdaedző
 Nagy József (1927–1994) operatőr
 Nagy József (1929–2013) történész
 Nagy József (1930–2021) pedagógus, egyetemi tanár
 Nagy József (1931–2007) színész
 Nagy József (1934) ökölvívó, edző
 Nagy József (1935–1956) kajakozó, 1956-os áldozat
 Nagy József (1936–1959) 1956-os forradalmár
 Nagy József (1938–2021) traktoros
 Nagy József (1942–2017) gyeplabdázó, edző
 Nagy József (1952) úszó, edző
 Nagy József (1953) ökölvívó olimpikon
 Nagy József (1954) birkózó, sportgyúró
 Nagy József (1955) sportvezető
 Nagy József (1957) táncművész, koreográfus, pantomimművész, rendező
 Nagy József (1958) festő
 Nagy József (1958–1996) finnugor nyelvész
 Nagy József (1959) autóversenyző, gokartversenyző
 Nagy József (1960) labdarúgó (Haladás)
 Nagy József (1968) szlovákiai magyar politikus
 Nagy József (1975) ökölvívó
 Nagy József (1988) labdarúgó

Hasonló nevűek
 Nagy József Béla (1884–1967) nyelvész, nyelvművelő, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Kitalált személyek
 Nagy József (Nagy úr), Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének szereplője

Jegyzetek